Medienkritik steht für:

 Medienkritik (Kommunikationswissenschaft), gesellschaftliche Diskussion über Massenmedien und Inhalte und Organisation
 Medienkritik (Medienpädagogik), Thematisierung problematischer Medienentwicklungen

Siehe auch: